Русское лото — всероссийская государственная тиражная лотерея.

Организатором лотереи «Русское лото» является Министерство спорта Российской Федерации. Оператором выступает Акционерное общество «ГСЛ», распространителем лотереи «Русское лото» под брендом «Столото» является АО «ТК „Центр“».

Всероссийская государственная лотерея «Русское лото» проводится на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 687-р. Условия проведения лотереи определены приказом от 19 августа 2016 г. № 982.

История

Предыстория 
В пост-советское время на телевидении существовала лишь одна крупная телелотерея — «Спортлото». Эта лотерея была полностью государственной, и вырученные деньги уходили на строительство спортивных объектов. Один из первых советских миллионеров Артём Тарасов купил формат популярных на Западе бинго-лотерей, и решил зарабатывать деньги на их проведении.

Для запуска большой телевизионной лотереи Тарасову пришлось использовать все связи и знакомства — деньги на лотерею были взяты в кредит в банке «Столичный», часть денег внесла чеченская диаспора в лице братьев Сайдуллаевых. Разрешение на проведение лотереи выдал мэр Москвы Юрий Лужков, в обмен на передачу 10 % от дохода в бюджет Москвы (именно поэтому лотерея называется государственной).

Авторами идеи совместить традиционную русскую игру в лото с лотереей и телевизионным шоу, которое собирало бы людей вместе целыми семьями, стали супруги-бизнесмены Александр Яновский и Маргарита Клинкевич. Им принадлежал концерн «Милан», который занялся производством программы. Артём Тарасов становится художественным руководителем лотереи. Лотерею назвали «Русское лото».

«Русское лото» на фоне появившегося в 1992 году «Лотто-Миллиона» отличилась хорошо поставленным процессом розыгрыша — в программе появились интрига и драматургия. Победители появляются во время всей передачи и называются практически сразу, благодаря чему в эфире присутствуют динамика и саспенс. Первая студия была оформлена в старорусском стиле — резные деревянные декорации, столы в виде подков и бочек. Вместо лототрона использовался мешок, вместо шариков бочонки.

1994—2006 годы 
9 августа 1994 года была проведена презентация новой игры «Русское лото». Презентация проводилась в виде пробной игры (это был ещё не тираж) и транслировалась на «1-м канале Останкино» в программном блоке «GMS». В игре приняли участие Филипп Киркоров и Алла Пугачёва. Ведущим пилотной игры, а затем — первых тиражей был Сергей Дитятев. Он придумывал шутки, чтобы удержать аудиторию, так как сомневался, что людей заинтересует лотерея.

Следующие три тиража Сергей Дитятев вёл игру под контролем режиссёра. Однако в работе всё равно возникали большие трудности. Затем, ещё три тиража провёл концертный конферансье и юморист, заслуженный артист России Валерий Александрович Москалёв. 

Первый официальный тираж «Русское лото» состоялся 16 октября 1994 года в 11:15 на РТР.

В 1994 году в эфире «Русского лото» выступила Алла Пугачёва.

С восьмого тиража, проведённого 4 декабря 1994 года и до своей смерти 19 сентября 2020 года бессменным ведущим и художественным руководителем «Русского лото», а также лотерейных шоу, куда оно и входило, являлся Михаил Борисов. В период с 1994 по 1997 год помощницей Михаила Борисова стала его ученица Анна Скварник (Маркова), которая впоследствии станет его пассией, а также Екатерина Гусева. Все тиражи с восьмого до своего последнего Михаил Борисов записывал сначала на видеокассеты, а затем на DVD-диски. Перед смертью он передал архив обществу, так на видеосервисах стали появляться выпуски «Русского лото» начиная с 1994 года

В 1995 году прошел первый «космический» тираж, в котором приняли участие космонавты с станции «Мир», а также в том же году был впервые разыгран автомобили — «Daewoo Nexia» и «Жигули».

На новогодний 64-й тираж лотереи, существовавшей чуть больше года, было продано более 15 миллионов билетов.

В ночь с 31 декабря 1997 на 1 января 1998 года новогоднее поздравление Михаила Борисова показали по телевизору сразу после речи президента Бориса Ельцина.

В 1999, 2000 и 2002 годах прошли выездные тиражи в Чебоксарах, эфир транслировали на местном телеканале.

Два раза Михаил Борисов не вёл телеигру. Первый раз — в 318-м тираже (12.11.2000), так как в Норильске, куда Борисов отправился с выездным тиражом, была нелётная погода. Борисова подменила Анна Скварник (Маркова). Второй раз — в 640-м тираже (14.01.2007), так как ведущий был на открытии казахстанской версии данной телеигры — лотереи «КазЛото».

8 мая 2004 года прошёл юбилейный, 500-й тираж «Русского лото», который также был приурочен ко Дню Победы.

С 26 марта по 26 ноября 2006 года лотерея выходила одновременно на телеканалах «Россия» и «Спорт», причём версия на телеканале «Россия» была короткой и выходила в 8:20, а на телеканале «Спорт» — полной и выходила в 11:00. 25 июня 2006 года состоялся последний эфир «Русского лото» на телеканале «Россия», и в последние четыре месяца трансляция осуществлялась только на телеканале «Спорт».

С 2006 года 
С 3 декабря 2006 года передача выходит на НТВ по воскресеньям утром. В случае выпадения праздника Дня Победы 9 мая на воскресенье или если пятидневная рабочая неделя продлевается на один день из-за праздников, праздничный тираж переносится на понедельник.

С 7 июля 2013 года выходила программа «Русское лото плюс», в рамках которой, кроме тиражей «Русского лото» транслировались тиражи «Жилищной лотереи» (ранее — «Государственной жилищной лотереи»). С 6 сентября 2015 года в программе вместо тиражей «Жилищной лотереи» (они переместились в программу «Жилищная лотерея плюс») также стали транслироваться тиражи лотереи «Золотая подкова».

8 декабря 2013 года прошел юбилейный, 1000-й тираж «Русского лото».

В ноябре 2016 года «Русское лото» вместе с другими телевизионными лотереями («Жилищная лотерея», «Золотая подкова», «6 из 36», а после нового года и «Гослото 4 из 20») стало выходить в эфир в лотерейное шоу «Счастливое утро». Трансляция проходила по воскресеньям в 8:20 на НТВ.

С 22 октября 2017 года шоу стало выходить в эфир в 14:00, название сменилось на «У нас выигрывают!». С 1 июля 2018 года программа выходит в эфир из новой студии. С 5 мая 2019 года программа стала выходить в эфир в 8:20, также был увеличен её хронометраж до 1,5 часов. Конкурс «Квартира без очереди» был убран. В лотерейное шоу вернулись тиражи лотерей «Бинго-75», «6 из 36» и «Жилищной лотереи», которые в последний момент присутствовали в лотерейном шоу «Зарядись удачей».

20 октября 2019 года «Русское лото» отмечала 25-летие с момента первого тиража. Впервые в 1306-м тираже игра шла до 89 хода, но в истории российских лотерей во второй раз шёл до 89 хода (первый случай зафиксирован в ноябре 2006 года, когда в лотерее «Бинго-миллионер», в тираже, посвящённого Дню Народного Единства, впервые основной ход шёл до 89 хода). В этом уникальном тираже приняло участие 15.086.484 билета, из которых выиграло 10.055.893, что соответствует рекорду выигравших билетов за всю историю лотерей в Российской Федерации.

1 января 2020 года состоялся 1316-й тираж лотереи «Русское лото» (под заголовком «Новогодний миллиард»), где вновь был перебит рекорд проданных билетов от 1 января 2018 года (42 500 003 билета). В данном тираже приняло участие 53 614 853 билета. Жительница Московской области, купившая билет в Москве, сорвала крупнейший выигрыш за всю историю лотерей в Российской Федерации — 1 миллиард рублей.

13 сентября 2020 года вышел последний выпуск лотерейного шоу «У нас выигрывают» с 1353-м тиражом «Русское лото» при жизни Михаила Борисова Спустя неделю Борисов скончался от COVID-19.

Выпуск «Русского лото» 20 сентября 2020 года вместо Михаила Борисова провела Ирида Хусаинова с гостем Тимофеем Дюковым, выигравшим за несколько месяцев до этого 2 309 016 рублей в лотерее «Гослото 7 из 45».

Выпуски от 27 сентября и 4 октября 2020 года провёл певец Владимир Маркин, другие лотереи вела Олимпиада Тетерич.

18 октября 2020 года Михаил Пореченков, герой рекламы «Русского лото», вёл праздничный 1358-й тираж по случаю 26-летия лотереи. С 25 октября выпуски «Русского лото» периодически проводили различные ведущие и знаменитости. Выпуск в честь 50-летия «Спортлото», который вышел 25 октября 2020 года провёл Дмитрий Губерниев.

Постоянным ведущим «Русского лото» стал Алексей Лысенков, а некоторые тиражи лотереи, включая праздничные, ведёт Дмитрий Губерниев.

Правила лотереи 
Прототипом лотереи «Русское лото» является популярная игра лото. В билете «Русского лото» есть два игровых поля, содержащих числа от 1 до 90. Участнику нужно выбрать билет с уже сформированной комбинацией и дождаться розыгрыша.

Розыгрыш проводится в несколько туров. Во время каждого тура ведущий по одному достает из мешка бочонки с номерами, и участники должны отмечать в своих билетах числа, совпавшие с номерами бочонков. Победителями становятся те, у кого раньше других совпадает нужное для определенного тура количество чисел.
 1-й тур — выигрывают билеты, в которых 5 чисел в любой горизонтальной строке любого игрового поля билета (верхнего или нижнего) совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
 2-й тур — выигрывают билеты, в которых 15 чисел одного из игровых полей билета (верхнего или нижнего) раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.
 3-й и последующие туры — выигрывают билеты, в которых 30 чисел двух игровых полей билета раньше других совпадут с выпавшими в процессе розыгрыша числами.

Если на 15-м ходу все 15 чисел одного из полей билета (верхнего или нижнего) совпадут с номерами бочонков, извлеченных из мешка, участник выигрывает джекпот. При этом от тиража к тиражу его размер может увеличиваться до тех пор, пока он не будет разыгран, либо пока не будет проведен тираж с принудительным распределением джекпота. Помимо денежных призов, в «Русском лото» разыгрываются машины, квартиры и загородные дома.

В призовой фонд лотереи уходит 50 % стоимости каждого проданного билета.

Ведущие 
Первые выпуски (1-7) в 1994 году провёл Сергей Дитятев.

С 1994 по 2020 год, с 8 выпуска бессменным ведущим и художественным руководителем «Русского лото», а также программы «У нас выигрывают!», являлся Михаил Борисов †.

Ведущие: Алексей Лысенков («Русское лото»), Дмитрий Губерниев («Русское лото», периодически), Инна Воронина-Лепилова, Виктория Панина («Жилищная лотерея», «Бинго 75», «6 из 36» и «Золотая подкова»).

Примечания

См. также 
 Столото
 Спортлото — аналог лотереи в СССР
 Countries with a national lottery (англ.) — список национальных лотерей в различных странах мира

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании России
Лотереи России
Телепередачи 1-го канала Останкино
Телепередачи GMS
Телепередачи СТС
Телепередачи НТВ
Телепередачи ТНТ
Телепередачи телекомпании РЕН ТВ
Телепередачи Пятого канала (Россия)
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи телеканала «Россия-2»
Телепередачи, запущенные в 1994 году
Программы канала 2x2
Телепередачи телеканала «Столица»
Телепередачи телеканала «Северная корона»
Программы телеканала «Перец»
Передачи ТВ-6
Программы телеканала «ТВС»
Телепередачи телеканала ТВ-3
Телепередачи ВКТ
Телепередачи России